Biatlon na Zimskih olimpijskih igrah 2010 – ženska štafeta, tekma je potekala 23. februarja 2010.

Rezultati 

Štafeta ženske